Johan Palmberg kan syfta på:

 Johannes Palmberg  (död 1691), svensk läkare och botaniker
 Johan Palmberg (skådespelare) (1713-1781), svensk skådespelare